Nella mitologia greca,  Amataone  era uno dei re di Pilo.

Il mito 
Giasone il prode guerriero che fu a capo della spedizione degli argonauti, prima di andare a parlare con Pelia, l'usurpatore del trono, chiese a lui aiuto e protezione. Amataone riconobbe nel giovane la discendenza reale e gli prestò la protezione necessaria per affrontare il suo nemico.

Pareri secondari 
Nella mitologia celtica il suo mito è collegato alla discesa negli inferi, inoltre rubò i cani di Arawn e Annwm con i quali riuscì ad indovinare il nome segreto del dio Bran

Bibliografia

Voci correlate 
Giasone (mitologia)
Argonauti

Personaggi messeni della mitologia greca
Re della mitologia greca